Паме́ла Джейн «Пи Джей» Со́улс (), в девичестве — Хердон (; 17 июля 1950, Франкфурт-на-Майне, ФРГ) — американская актриса, кинопродюсер и фотограф.

Ранние годы 
Памела Джейн Хердон (более известная как Пи Джей Соулс) родилась во Франкфурте-на-Майне (ГДР) в семье голландца и американки. В связи с тем, что отец Пи Джей работал в международной страховой компании, семья жила по всему миру. Соулс жила в Касабланке, Марокко, Маракайбо, Венесуэле, где научилась бегло говорить по-испански, а затем в Брюсселе (Бельгия), где она пошла в Международную школу. Обучаясь в колледже Бриарклифф, она мечтала стать первой женщиной-послом в Советском Союзе. Цель карьеры изменилась, когда она посетила актёрскую студию в Нью-Йорке.

Карьера 
Пи Джей дебютировала в кино в 1973 году, сыграв роль в телесериале «Любовь — самая великолепная вещь на свете». Всего Соулс сыграла в 59-ти фильмах и телесериалах.

В 1988 году Пи Джей дебютировала в качестве продюсера с фильмом «Б.О.Р.Н.», в котором она также сыграла роль Лиз.

Личная жизнь 
В 1971—1975 годах Пи Джей была замужем за музыкантом Джеем Стивеном Соулсом.

В 1978—1983 годах Пи Джей была замужем за актёром Деннисом Куэйдом (род.1954).

В 1983—1998 годах Пи Джей была замужем за пилотом  (род.1944). У бывших супругов есть двое детей — сын Джеффри Скай Холм (род.1983) и дочь Эшли Брук Холм (род.1988).

Избранная фильмография 
актриса

продюсер
  — «Б.О.Р.Н.»/B.O.R.N.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Пи Джей Соулс